Husskär är ett skär i Åland (Finland). Det ligger i Skärgårdshavet eller Ålands hav och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 45 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 250 kilometer väster om Helsingfors.

Öns area är  hektar och dess största längd är 190 meter i nord-sydlig riktning. Trakten är glest befolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Källor 

Skär i Åland
Öar i Föglö
Åländska öar i Ålands hav